Плеврот (Pleurotus) — рід базидіомікотових грибів порядку агарикальні (Agaricales). Представники роду є найбільш культивованими грибами у світі. Більшість видів росте на листяних деревах, є кілька видів, що утворюють мікоризу із хвойними деревами, а P. eryngii на стеблах трав'янистих рослин.

Види 
 Pleurotus abieticola
 Pleurotus albidus
 Pleurotus alocasiae
 Pleurotus angustatus
 Pleurotus armeniascus
 Pleurotus aureovillosus
 Pleurotus australis
 Pleurotus calyptratus
 Pleurotus chrysorrhizus
 Pleurotus citrinopileatus
 Pleurotus columbinus
 Pleurotus cornucopiae
 Pleurotus craspedius
 Pleurotus cyatheicola
 Pleurotus cystidiosus
 Pleurotus decipiens
 Pleurotus djamor
 Pleurotus dryinus
 Pleurotus eous
 Pleurotus eryngii
 Pleurotus euosmus
 Pleurotus favoloides
 Pleurotus flabellatus
 Pleurotus floridanus
 Pleurotus hyacinthus
 Pleurotus incarnatus
 Pleurotus lactuosus
 Pleurotus lampas
 Pleurotus lazoi
 Pleurotus lilaceilentus
 Pleurotus lindquistii
 Pleurotus musae
 Pleurotus nebrodensis
 Pleurotus novae-zelandiae
 Pleurotus olivascens
 Pleurotus omnivagus
 Pleurotus ostreatoroseus
 Pleurotus ostreatus
 Pleurotus parsonsiae
 Pleurotus penangensis
 Pleurotus populinus
 Pleurotus problematicus
 Pleurotus pulmonarius
 Pleurotus purpureo-olivaceus
 Pleurotus rattenburyi
 Pleurotus sapidus
 Pleurotus sirindhorniae
 Pleurotus smithii
 Pleurotus staringii
 Pleurotus subareolatus
 Pleurotus submembranaceus
 Pleurotus subviolaceus
 Pleurotus velatus
 Pleurotus viscidulus

Примітки

Посилання 
 Pleurotus Genus on the Mushroom, the Journal of Wild Mushrooming site
 Oysters: Pleurotoid Mushrooms at MushroomExpert.com
 Dichotomous key for Pleurotus species from University of Tennessee-Knoxville Mycology Lab
 Oyster Mushroom recipes, Wild About Mushrooms, The Cookbook of the San Francisco Mycological Society, by Louise Freedman

Плевротові
Роди грибів
М'ясоїдні гриби
Гриби, описані 1871
Деревні гриби